Aiden Ford est un personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate Atlantis interprété par l'acteur Rainbow Sun Francks.

Lieutenant dans l'United States Marine Corps puis affecté dans l'US Air Force, il est membre de l'expédition sur Atlantis et grand ami de John Sheppard. Lors du siège de la cité par les Wraiths, il a été contaminé par une enzyme wraith, drogue extrêmement puissante, qui le force à errer de planète en planète pour en prélever et survivre. Il est recherché par ses anciens compagnons mais on n'en entend plus parler à partir de la saison 3. Plus aucune nouvelle n'est donnée de lui après un épisode où il se fait "capturer" par un vaisseau Wraith.

Aiden Ford fait une brève apparition dans le premier épisode de la cinquième saison, dans un rêve de John Sheppard qui est coincé sous des décombres.

Lieutenant de fiction
Stargate Atlantis
Personnage de fiction américain
Ford, Aiden
Drogué de fiction

it:Personaggi di Stargate Atlantis#Aiden Ford